Redenção, o conceito cristão de que Jesus é o "redentor" da humanidade
 Cristo Redentor, estátua no Rio de Janeiro
 Redentor (filme) de 2004
 Redentora, município brasileiro
 Princesa Isabel, título dado pela assinatura da Lei Áurea

Ver também 
 Cristo Redentor (desambiguação)
 Redenção (desambiguação)

Desambiguação